A pandemia da COVID-19 em Israel (Hebraico: מגפת הקורונה בישראל) faz parte da pandemia mundial da doença coronavírus 2019 (COVID-19) causada pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2). O primeiro caso em Israel foi confirmado em 21 de fevereiro de 2020, quando uma cidadã deu positivo para a doença coronavírus 2019 no Sheba Medical Center após o retorno da quarentena no navio Diamond Princess no Japão. Como resultado, foi instituída uma regra de 14 dias de isolamento domiciliar para qualquer pessoa que tivesse visitado a Coreia do Sul ou o Japão, e foi colocada uma proibição para não-residentes e não-cidadãos que estiveram na Coréia do Sul durante 14 dias antes de sua chegada.

A partir de 11 de março, Israel começou a impor o distanciamento social e outras regras para limitar a propagação da infecção. As reuniões foram primeiramente restritas a não mais de 100 pessoas, e em 15 de março este número foi reduzido para 10 pessoas, com os participantes aconselhados a manter uma distância de 2 m entre si. Em 19 de março, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou estado de emergência nacional, dizendo que as restrições existentes passariam a ser legalmente aplicáveis, e os infratores seriam multados. Os israelenses não estavam autorizados a deixar suas casas, a menos que fosse absolutamente necessário. Os serviços essenciais - incluindo lojas de alimentos, farmácias e bancos - permaneceriam abertos. As restrições ao movimento foram ainda mais rigorosas em 25 de março e 1º de abril, com todos sendo instruídos a cobrir o nariz e a boca ao ar livre. Como os diagnósticos de coronavírus aumentaram na cidade de Bnei Brak, atingindo quase 1.000 pessoas infectadas no início de abril, o gabinete votou para declarar a cidade como "zona restrita", limitando a entrada e saída por um período de uma semana. Coincidindo com o Seder da Pessach na noite de 8 de abril, os legisladores ordenaram uma proibição de viagem de 3 dias e ordenaram que os israelenses ficassem a 100 m (330 pés) de sua casa na noite do Seder. Em 12 de abril, os bairros Haredi em Jerusalém foram colocados sob fechamento.

Em 20 de março, um sobrevivente do Holocausto de 88 anos em Jerusalém, que sofreu de doenças anteriores, foi anunciado como a primeira baixa do país.

A primeira onda da pandemia veio em meio a um governo de gestão, uma vez que nenhuma nova coalizão governamental havia sido formada após as eleições legislativas israelenses de 2020, a terceira desde a dissolução do governo em dezembro de 2018. Netanyahu continuou a agir como primeiro-ministro, e foi acusado de adotar poderes adicionais no esforço de monitorar e conter a propagação do vírus. Um governo de unidade nacional foi empossado em 17 de maio de 2020. Durante a segunda onda, movimentos como as "Bandeiras Negras" e as reuniões em frente à residência de Netanyahu protestaram contra a resposta de seu governo ao vírus. Durante a terceira onda, em 22 de dezembro de 2020, o governo de unidade nacional entrou em colapso, desencadeando uma quarta eleição em dois anos.

Primeira Onda

Primeiros Casos 

Em 21 de fevereiro, Israel confirmou o primeiro caso da COVID-19. Uma cidadã israelense que havia voado do Japão para casa após ser colocada em quarentena no Centro Médico Sheba, deu positivo. Em 23 de fevereiro, uma segunda ex-passageira da Diamond Princess deu positivo, e foi internada em um hospital para isolamento.

Em 1º de março, uma mulher soldado deu positivo para o vírus. Ela havia trabalhado na loja de brinquedos administrada pelo mesmo homem diagnosticado em 27 de fevereiro. Em 3 de março, mais três casos foram confirmados. Dois contraíram o vírus na mesma loja de brinquedos: um estudante do ensino médio que trabalhava na loja e um vice-diretor da escola que fazia compras lá. Em seguida, 1.150 alunos entraram em quarentena por duas semanas. Uma outra pessoa, que havia retornado de uma viagem à Itália em 29 de fevereiro, também testou positivo para o vírus.

Reação governamental 
O governo criou um site multilíngüe com informações e instruções sobre a pandemia. Entre os idiomas: inglês, hebraico, árabe, russo, amárico, francês, espanhol, ucraniano, romeno, tailandês, chinês, tigrínio, hindi, filipino. O governo também criou um painel de controle onde as estatísticas diárias podem ser vistas.

Restrições de entrada e viagem 
Em 26 de janeiro de 2020, Israel advertiu contra viagens não essenciais à China. Em 30 de janeiro, Israel suspendeu todos os voos da China. Em 17 de fevereiro, Israel estendeu a proibição para incluir chegadas da Tailândia, Honguecongue, Macau e Cingapura.

Em 22 de fevereiro, um vôo de Seul, Coreia do Sul, pousou no Aeroporto Ben Gurion. Uma decisão ad hoc foi tomada para permitir que somente cidadãos israelenses desembarcassem o avião, e todos os cidadãos não israelenses a bordo retornaram à Coreia do Sul. Mais tarde, Israel proibiu a entrada de não-residentes ou não-cidadãos de Israel que estavam na Coréia do Sul durante os 14 dias anteriores a sua chegada a Israel. A mesma diretiva foi aplicada aos que chegavam do Japão a partir de 23 de fevereiro.Em 26 de fevereiro, Israel emitiu um aviso de viagem para a Itália, e instou ao cancelamento de todas as viagens ao exterior.

Quarentena de 14 dias 
Em 21 de fevereiro, Israel instituiu uma regra de 14 dias de isolamento doméstico para qualquer pessoa que tivesse estado na Coréia do Sul ou no Japão.

Vários turistas deram positivo após visitar Israel, incluindo membros de um grupo da Coréia do Sul , duas pessoas da Romênia , um grupo de peregrinos gregos  e uma mulher do Estado americano de Nova York. 200 estudantes israelenses foram colocados em quarentena após serem expostos a um grupo de turistas religiosos da Coréia do Sul. Mais 1.400 israelenses foram colocados em quarentena depois de terem viajado para o exterior.

Em 9 de março, o Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu declarou uma quarentena obrigatória para todas as pessoas que entrassem em Israel, exigindo que todos os participantes entrassem em quarentena por 14 dias ao entrar no país. A ordem entrou em vigor imediatamente para todos os israelenses que retornassem e seria aplicada a partir de 13 de março para todos os cidadãos estrangeiros, que devem mostrar que providenciaram acomodação durante o período de quarentena.

Cabines de votação para pessoas em quarentena 
Em 2 de março, foram realizadas as eleições legislativas israelenses de 2020. Foram estabelecidas várias cabines de votação isoladas para 5.630 cidadãos israelenses em quarentena que eram elegíveis para votar. 4.073 cidadãos votaram nas cabines de votação especiais do coronavírus. Após as eleições, numerosos israelenses ficaram em quarentena.

Congelamento dos tribunais 
Em 15 de março, o Ministro da Justiça Amir Ohana expandiu seus poderes e anunciou que a atividade não urgente dos tribunais seria congelada. Como resultado, o julgamento por corrupção do Primeiro Ministro Netanyahu foi adiado de 17 de março para 24 de maio. O Movimento pelo Governo de Qualidade em Israel exortou o Procurador-Geral a manter o novo regulamento.

Em 7 de abril de 2020, o ministro da Saúde de Israel, Yaakov Litzman, testou positivo para a COVID-19.

Durante a páscoa, Israel declarou quarentena obrigatório para conter a propagação do novo coronavírus.

Após um período de relativo relaxamento das medidas restritivas, Israel declarou a segunda quarentena obrigatória em 18 de setembro, cujo relaxamento se deu em 16 de outubro. No entanto, devido ao aumento de casos no país, em 24 de dezembro de 2020, o governo de Israel decretou a terceira quarentena obrigatória, com vigor a partir de 27 de dezembro de 2020.

Conforme dados de 5 de janeiro de 2021, Israel se mantém em primeiro lugar relativo de número de vacinação, com maior número de vacinados por habitante, atingindo a marca de aproximadamente 12% da população vacinada na presente data.

Em virtude das mutações do vírus da Covid-19 pelo mundo, o governo de Israel decidiu proceder ao fechamento hermético do aeroporto internacional do país, Aeroporto Internacional Ben-Gurion, entre 26 e 31 de janeiro de 2020.

Em 7 de fevereiro de 2021, as 7 horas da manhã (horário de Jerusalém), a terceira quarentena foi encerrada.

Em 21 de fevereiro, de 2021, o governo iniciou o programa denominado "Passaporte Verde", em que detentores de certificado de imunizados (10 dias após a segunda dose da vacina ou recuperados que possuem anticorpos) poderão ingressar em eventos esportivos e culturais.

Em virtude das eleições nacionais, a Suprema Corte de Israel decidiu por abolir o limite de quantidade de israelenses que podem entrar em Israel por dia.

Ultra-ortodoxos e Covid-19 em Israel 
O Covid-19 lançou luz sobre a autonomia de decisões outorgada às instituições ultra-ortodoxas em Israel. Em desrespeito às diretrizes lançadas pelo governo de Israel, as autoridades rabínicas dos setores extremos ultra-ortodoxos decidiram manter as instituições educativas abertas.

Durante o terceiro lockdown, cidades maioritariamente habitadas por ultra-ortodoxos se tornaram centros de revolta e tumulto, em virtude da tentativa do governo de Israel homogenizar o tratamento à todos os setores da sociedade.

Ligações externas 
 The Novel Coronavirus.
 Coronavirus information and updates.
 The national effort to combat the coronavirus. Polícia de Israel
 COVID-19. Dados do Ministro da Saúde de Israel

Israel
Israel
2020 em Israel
2021 em Israel
2022 em Israel